Big Bend Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Big Bend Lake (Georgia), im Irwin County
 Big Bend Lake (Illinois), im Cook County